Liebich ist der Familienname folgender Personen:

 André Liebich (* 1948), Politologe
 Beate Liebich (* 1958), deutsche Leichtathletin
 Bruno Liebich (1862–1939), deutscher Indologe
 Christoph Liebich (1783–1874), böhmischer Forstmann und Forstwissenschaftler
 Constantin Liebich (1847–1928), deutscher Journalist und Schriftsteller, Mitbegründer des Vereins „Dienst an Arbeitslosen“ („Schrippenkirche“)
 Curt Liebich (1868–1937), deutscher Bildhauer, Maler und Illustrator
 Curt Liebich (Genealoge) (1890–1966), deutscher Ingenieur für Kanalisationswesen und Genealoge
 Ehrenfried Liebich (1713–1780), evangelischer Pfarrer und Kirchenlied-Dichter 
 Franz Liebich (1777–1832), böhmischer Maler
 Haimo Liebich (* 1945), deutscher Kultur- und Museumspädagoge
 Joachim Liebich (1908–1983), deutscher Maler und Illustrator
 Johann Karl Liebich (1773–1816), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
 Klaus Liebich (1929–2023), deutscher Fotograf und Buchillustrator
 Matthias Liebich (* 1958), deutscher Dirigent und Domkapellmeister in Dresden
 Oona Devi Liebich (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Richard Liebich (1810–1867), deutscher Richter und Politiker
 Stefan Liebich (* 1972), deutscher Politiker (Die Linke)
 Walter Liebich (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Wolf-Maximilian Liebich (* 1984), österreichischer Musiker, Filmregisseur, Filmkomponist und Sound Designer

Siehe auch:
 Liebig